Micky steht für:

 Micky Maus, eine Zeichentrickfigur der Walt Disney Company
 Micky (Sänger) (* 1943), spanischer Popsänger
 eine Variante des männlichen Vornamens Mick, siehe Mick #Variante „Micky“

Siehe auch:
 Mickey
 Micki
 Mickie